Résultats détaillés de l’édition 1924 du championnat de tennis d'Australasie qui commence le 18 janvier 1924.

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1924
Australie
Australie
1924 en Australie